26. Mistrzostwa Europy w Judo mężczyzn odbyły się w dniach 6 – 9 maja 1977 roku w Ludwigshafen am Rhein, a kobiety rywalizowały w dniach 1 - 2 października w Arlon.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 Rezultaty mistrzostw na stronie www.judoinside.com
 Rezultaty mistrzostw na stronie www.judoinside.com
 Rezultaty mistrzostw na stronie sport-komplett.de

Mistrzostwa Europy w judo
1977 w judo
Ludwigshafen am Rhein
Judo w Niemczech
Judo w Belgii
1977 w Europie